Montuenga puede referirse a:
 Montuenga: localidad de la provincia de Burgos.
 Montuenga: localidad de la provincia de Segovia.
 Aguilar de Montuenga: localidad de la provincia de Soria.
 Montuenga de Soria: localidad de la provincia de Soria.